La CO-5105 es una carretera perteneciente a la Diputación de Córdoba de la provincia de Córdoba, España, que comunica Bujalance con la Provincia de Jaén.

Referencias
Carreteras de España

CO